Бивертон има више значења:
 Бивертон (Алабама), град у америчкој савезној држави Алабама
 Бивертон (Мичиген), град у америчкој савезној држави Мичиген
 Бивертон (Орегон), град у америчкој савезној држави Орегон